Епархия Ноттингема () — римско-католический диоцез с центром в городе Ноттингеме графства Ноттингемшир в Англии.

История 
Диоцез основан в 1850 году, один из 13 первоначальных диоцезов, образованных папой Пием IX после восстановления католической иерархической структуры в Англии и Уэльсе. Диоцез входит в провинцию Вестминстера.

Площадь диоцеза составляет  км² и включает графства: Ноттингемшир, Лестершир, Дербишир, Ратленд и Линкольншир. Диоцез насчитывает 13 деканатов и 112 приходов. Кафедральный собор — собор Святого Варнаввы на North Circus Street в Ноттингеме.

С 2015 года кафедру занимает Патрик Джозеф Маккинни, 10-й епископ Ноттингема, сменивший доминиканца Малькольма Макмаона, которого назначили архиепископом Ливерпуля в 2014 году. Макмаон — первый епископ-доминиканец в Англии с 1470 года.

Ординарии 
 Джозеф Уильям Хендрен (1851—1853)
 Ричард Батлер Роскелл (1853—1874)
 Эдвард Гилпин Багшоу (1874—1901)
 Роберт Бриндл (1901—1915)
 Томас Данн (1916—1931)
 Джон Фрэнсис Макналти (1932—1943)
 Эдвард Эллис (1944—1974)
 Джеймс Джозеф Макгиннесс (1974—2000)
 Малькольм Патрик Макмаон (2000—2014), назначен архиепископом Ливерпуля
 Патрик Джозеф Маккинни (с 2015)

См. также 
 Список римско-католических епархий Великобритании;
 Список римско-католических епархий.

Примечания

Ссылки 
 Сайт епархии Ноттингема

Н